Nicolás Cabrera puede referirse a:

 Nicolás Cabrera (1913-1989), un científico español.
 Nicolás Alejandro Cabrera (1984-), un futbolista argentino.